Brian Kaltack – calciatore vanuatuano
 Jean Kaltack – calciatore vanuatuano
 Michel Kaltack – calciatore vanuatuano
 Tony Kaltack – calciatore vanuatuano